Vordersteig ist der Ortsname von

 Vordersteig (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Vordersteig (Görisried), Ortsteil der Gemeinde Görisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern